CMC (латиницей, читается «цэ-эм-цэ» или «си-эм-си») — многозначный термин:
 CMC Electronics — канадская компания, производитель электроники.
 CMC International — английский лейбл звукозаписи.
 CMC Magnetics — тайваньская компания, производитель оптических дисков.
 Colt’s Manufacturing Company — американская компания, производитель огнестрельного оружия.
 Критическая концентрация мицеллообразования (Critical Micelle Concentration) — характеристика поверхностно-активных веществ.

См. также 
 Значения сокращения «» (кириллицей).